Ада () — город в Сербии, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, административный центр общины Ада, находится в историко-географической области Банат.

Демография 
Население города по переписи 2002 года — 10 547 человек, из них 8544 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,9 лет (39,2 года у мужчин и 42,5 года у женщин). Всего в городе 4093 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,58.

Этот город главным образом населён венграми. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Ады.

Этнос

Семейное положение

Занятость населения

Примечания 

Города Воеводины
Города на Тисе